Rimburg (Duitsland), voormalige gemeente, Ortsteil van Übach-Palenberg
Kasteel Rimburg, kasteel in deze Duitse gemeente
Rimburg (Nederland), dorp in de Limburgse gemeente Landgraaf